Tufarijelo ima više značenja:
 Tufarijelo (Benevento)
 Tufarijelo (Salerno)